Ninfas — figuras da mitologia grega
Ninfa (biologia) — fase do desenvolvimento pós-embrionário de insetos 
 Nymphaea'' — género botânico
Lábios (genitais) — parte da anatomia feminina

Ver também
Ninfeta — estereótipo de menina adolescente sexualmente hiperdesenvolvida e sedutora
Apetite sexual excessivo (ninfomania) — distúrbio sexual feminino

Desambiguações de biologia